Wicked World bezeichnet:
 The Wicked World, Theaterstück von William Schwenck Gilbert aus dem Jahr 1873
 Wicked World (Film), kanadischer Film von Barry J. Gillis aus dem Jahr 2009
 Wicked World, Sublabel des Musiklabels Earache Records
 Ein Lied vom Debütalbum der Band Black Sabbath